

Personnalités 

 Aldo Killy (1938-2018), chanteur français ;
 Edward Killy (1903-1981), réalisateur américain ;
 Jean-Claude Killy (1943-), skieur français.
 Walther Killy (1917-1995), littéraire allemand.

Pseudonyme 

 Killy (1997-), pseudonyme de Khalil Tatem, rappeur canadien.

Personnage de fiction 
 Killy, personnage du maga BLAME!

Homonymie de patronyme germanique